The Network har flere betydninger:
 The Network (forening) – dansk forening for akademikere med anden etnisk baggrund
 The Network (band) – et amerikansk New Wave band